«Ро́бин Гуд» () — название нескольких фильмов: 
 Робин Гуд — американский чёрно-белый немой художественный фильм режиссёра Аллана Дуона.
 Робин Гуд — диснеевский мультфильм 1973 года.
 Робин Гуд — аниме-сериал 1990—1992 гг. Режиссёр Коити Масимо.
 Робин Гуд — художественный фильм Джона Ирвина.
 Робин Гуд — британский телесериал, появился в 2006 году.
 Робин Гуд — художественный фильм Гонконга, Джеки Чан в главной роли, 2006 г.
 Робин Гуд  — художественный фильм Ридли Скотта, 2010 г.

 Фильмы с похожими названиями 
 Робин Гуд: Принц воров — художественный фильм Кевина Рейнольдса, 1991 г.
 Робин Гуд: Мужчины в трико — художественный фильм Мела Брукса, 1993 г.
 Робин Гуд: Начало — художественный фильм Отто Баферста, 2018 г.
 Приключения Робина Гуда — художественный фильм Майкла Кёртиса, 1938 г.
 Робин из Шервуда — британский телесериал 1984—1986 гг.
 Стрелы Робин Гуда — художественный фильм СССР с Борисом Хмельницким в главной роли, 1975 г.
 Alyas Robin Hood — филиппинский телесериал 2016 года.

См. также 
 Робин Гуд (значения)